Па́дуя (также ; , ) — провинция в Италии, в области Венеция, со столицей в городе Падуя.

География 
Самая густонаселенная провинция в Венеции с площадью 2,142 км² и населением 920895 человек (на 2012 год). Состоит из 104 коммун.

История 

Административная единица на территории в границах близких к современным существовала со времен Венецианской республики. Теперешняя провинция восходит напрямую к административному делению Ломбардо-Венецианского королевства. Границы епархии не совпадают с границами провинции, они проходят вдоль линии проповеди монахов-бенедиктинцев из Аббатства Святой Иустины.

Объекты всемирного наследия на территории провинции 
Ботанический сад Падуи, учреждённый в 1545 году решением Венецианского Сената с целью выращивания «лечебных трав» для медицинского факультета Падуанского университета и занесён в 1997 году как «прототип всех ботанических садов» в число памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ссылки

Примечания